Чекуново — название населённых пунктов в России:

 Чекуново — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Чекуново — посёлок в Холмском районе Новгородской области.
 Чекуново — село в Туринском городском округе Свердловской области.